Brønderslev (gemeente)
 Brønderslev (plaats)
 Brønderslev (parochie)